Lost in the Arctic – film del 1911 diretto da William V. Mong
Lost in the Arctic – documentario del 1928 diretto da H.A. Snow e Sidney Snow